Toba este un instrument muzical.

Toba se mai poate referi la:

 Municipiul Toba, o localitate în Japonia, în prefectura Mie.
 Satul Toba, o localitate în Serbia.
 Toba, un lac în Indonezia.
 Tobă, un fel de delicatesă tradițională românească.

Vezi și
 Toba de tinichea (dezambiguizare)